Southport (Anglaterra), població costanera del comtat de Merseyside (Regne Unit)
 Austràlia:
 Southport (Queensland), suburbi de Gold Coast a l'estat de Queensland
 Southport (Territori del Nord), suburbi de Darwin (Austràlia) al Territori del Nord
 Illa de Southport, a Tasmània
 EUA:
 Southport (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Southport (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Southport (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Southport (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Southport (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York